Говор:
 Говор — разновидность языка или наречия.
 Говора — действующий монастырь Румынской православной церкви.

Фамилия 
 Говор, Александр Николаевич (род. 1960) — российский бизнесмен.
 Говор, Анастасия Алексеевна (род. 2002) — российская футболистка.
 Говор, Дарья Сергеевна (род. 1995) — российская спортсменка (прыгунья в воду).